Peter Mannino (né le  à Farmington Hills, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace évoluant à la position de gardien de but.

Carrière 
Joueur jamais repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey, Mannino joue durant une saison avec le Storm de Tri-City de la  avant de rejoindre en 2004 les Pioneers de Denver, club universitaire évoluant dans la , division du championnat de la NCAA.

Il devient joueur professionnel en 2008 alors qu'il accepte un contrat d'une saison avec les Islanders de New York, il rejoint alors leur club affilié dans la Ligue américaine de hockey, les Sound Tigers de Bridgeport. En plus de ces derniers, Mannino prend part également à neuf rencontres avec les Grizzlies de l'Utah de l'ECHL avant d'être appelé à faire ses débuts en LNH où il dispute trois parties.

Son contrat venant à terme à l'été 2009, il signe en tant qu'agent les Thrashers d'Atlanta. Mannino rejoint alors le club-école des Thrashers, les Wolves de Chicago.

Le , Mannino annonce mettre un terme à sa carrière professionnelle après 7 saisons et devient entraîneur assistant des Steel de Chicago de l'USHL

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 2003-2004|| Storm de Tri-City||USHL || 38||26||7||0 ||||70||2,11||90,8 ||5 ||16 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2004-2005 || Pioneers de Denver ||WCHA||21 ||16 ||4 ||1  ||||46 ||2,25 ||92,2 ||5 ||10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2005-2006|| Pioneers de Denver||WCHA || 22||12||8||1 ||  ||56||2,71||90,4 ||1||0||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2006-2007 || Pioneers de Denver||WCHA ||18 ||8 || 6||2 || || 39||2,29 ||91,9 ||3 || 0||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2007-2008|| Pioneers de Denver||WCHA || 40||25||14||1 ||||87 ||2,27||91,7 ||6||10||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2008-2009 || Islanders de New York||LNH ||3 ||1 ||1  ||0||133||10 ||4,51 ||88,5||0 ||0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2008-2009|| Sound Tigers de Bridgeport|| LAH|| 34||17||12||2||  ||96 ||2,94||90,0||1||16 ||3 ||1 ||2 || 189|| 10||3,18 ||86,2 ||0||0 
|-
|2008-2009 || Grizzlies de l'Utah||ECHL ||9 ||4 ||3 ||2 || 549 ||25 ||2,73 ||91,8||0||10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2009-2010|| Wolves de Chicago||LAH||38||26||5 ||1 ||  ||79||2,34 ||92,1 ||2||4||12 ||6 ||5 || 653|| 34||3,12 ||88,9 ||2||0
|-
| 2010-2011|| Thrashers d'Atlanta||LNH||2 ||0 ||0 ||0||73 ||5||4,11 ||86,1 ||0||0||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011|| Wolves de Chicago ||LAH||42 ||16 ||17||4 || ||116||3,12 ||89,2 ||0||14||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2011-2012|| Jets de Winnipeg ||LNH||1 ||0 ||0 ||0||20 ||0||0,00 ||100,0 ||0||0||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| rowspan="2"|2011-2012|| IceCaps de Saint-Jean ||LAH||10 ||4 ||5 ||0 ||585 ||27||2,77 ||90,9 ||1||4||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|| Pirates de Portland ||LAH||8 ||6 ||1 ||0 || 854 ||49||3,44 ||89,5 ||0||0||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012|| Express de Chicago ||ECHL||22 ||10 ||8 ||0 ||  ||70||3,15 ||89,9 ||1||8||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2012-2013|| Monarchs de Manchester ||LAH ||20 ||10 ||7 ||0 ||  ||44||2,47 ||91,9 ||0||2||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2013-2014|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton ||LAH ||18 ||11 ||4 ||1 ||  ||27||1,56 ||93,2 ||4||2||17 ||9 ||8 ||653 ||47||3,12 ||88,9 || 0||0
|-
|2013-2014|| Nailers de Wheeling ||ECHL ||6 ||3 ||3 ||0 || 367 ||14||2,29 ||92,6 ||0||0||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2014-2015|| Wings de Kalamazoo ||ECHL || 21 || 6 || 10 || 4 || 1220 || 81 || 3,99 || 89,1 || 0 || 17  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 

|6 ||1 ||1 || 0 ||226||15||4,51 ||88,5||0||0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Transactions en carrière 
  : signe à titre d'agent libre avec les Islanders de New York.
  : signe à titre d'agent libre avec les Thrashers d'Atlanta.

Notes et références 

Naissance en février 1984
Naissance à Farmington Hills
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur de l'Express de Chicago
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché